Malmgren är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 3 151 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Malmgren

 Anders Johan Malmgren (1834–1897), finländsk zoolog och ämbetsman
 Axel Malmgren (1857–1901), bildkonstnär
 Berndt Malmgren (1906–1977), bakteriolog
 Bertil Malmgren (1913–1986), läkare och affischkonstnär
 Björn Malmgren (född 1942), geolog
 Cary Malmgren (född 1942), konstnär
 Finn Malmgren (1895–1928), meteorolog och polarforskare
 Frida Malmgren (född 1984), serieskapare
 Gustaf Malmgren (1888–1970), skådespelare
 Gustaf Malmgren (musiker) (1848–1918), musiker och musikpedagog
 Göran Malmgren (född 1942), musiker och musikadministratör
 Gösta Malmgren (1883–1947), lärare och idrottsledare
 Hans Malmgren (1906–1997), militär
 Jarl Malmgren (1908–1942), finländsk fotbolls- och bandyspelare
 Johan Anders Malmgren (1740–1804), ämbetsman
 Magnus Malmgren, fäktare 
 Markus Malmgren (född 1969), finländsk organist
 Olof Malmgren (1922–2013), arkitekt
 Robert Malmgren (1875–1947), jurist och professor
 Ture Malmgren (1851–1922), tidningsman, boktryckare och kommunpolitiker
 Ulrika Malmgren (född 1960), skådespelare
 Yat Malmgren (1916–2002), svensk-engelsk balettdansare, skådespelare och teaterpedagog

Källor

Svenska efternamn